Смешанная сборная Канады по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из двух мужчин и двух женщин), представляет Канаду на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга США ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Примечания

Ссылки 
 США -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Федерации кёрлинга США
 Официальный сайт Федерации кёрлинга США (веб-архив; старая версия до 2021 года)

См. также 
 Мужская сборная США по кёрлингу
 Женская сборная США по кёрлингу
 Смешанная парная сборная США по кёрлингу
 Сборная США по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная США по кёрлингу на колясках

США
Кёрлинг в США
Кёрлинг